Robert ou Bob Blackman sont des noms pouvant désigner:

  (1918-2000), joueur américain de football américain ;
  (né en 1943), costumier américain ;
  (né en 1948), lieutenant-général de l'Armée américain ;
 Bob Blackman (né en 1956), homme politique conservateur britannique.